Rodica je lahko:

 Rodica, Domžale - kraj v Občini Domžale (krajevna skupnost Jarše-Rodica)
 Rodica (gora) - 1966 m visoka gora v Julijskih Alpah
 Žensko osebno ime več znanih ljudi (Romunk)
 Rodica Arba (*1962), romunska veslačica
 Rodica Mateescu (*1971), romunska atletinja